Packet Filter – program typu zapora sieciowa dla systemu operacyjnego OpenBSD
 pikofarad – podwielokrotna jednostka pojemności
 silny skrzydłowy () – pozycja na boisku w koszykówce
 PowerFlo – system wspomagania zmian biegów (SunTour)
 Galeria Fotografii pf